Псевдографика или блочная графика это метод используемый для имитации растровой графики в текстовом режиме.

Существует два разных способа эмуляции растровой графики. Первый реализует традиционную растровую графику с помощью массива квадратных символов. Этот метод называется блочной, или мозаичной графикой

Второй заключается в использовании специальных символов, которые имитируют растровые изображение, называемые псевдографикой

Полуграфические символы (включая некоторые блочные элементы) встроены в BIOS любой VGA - совместимой видеокарты, поэтому ПК может отображать эти символы без участия операционной системы. Линии отображаются так, когда система использует текстовый режим; например, при запуске программы настройки BIOS.

Блочная графика 

Блочная графика состояла из набора прямоугольных символов. Они имеют несколько областей заливки и фона, что позволяло имитировать растровую графику.

Примеры использования блочной графики 

Классическими примерами систем, использующих блочную графику, являются:

 Sinclair ZX80 и ZX81
 Panasonic JR-200 и Mattel Aquarius
 Commodore PET 
 TRS-80 Color Computer и Dragon 32/64
 Videotex и телетекст
 Matra Alice
 PC-8001
 Одна из последних систем использующих псевдографику, были адаптеры стандарта GCA. Этот графический адаптер для IBM-PC поддерживал только четыре цвета в графическом режиме, но в текстовом режиме он отображал 16 разных цветов. Хотя ПЗУ шрифтов адаптера CGA не содержало весь набор псевдографики, все же можно было использовать текстовый псевдографический режим CGA 160 × 100, используя недокументированные приемы.

Псевдографические символы 

Псевдографические символы — это символы имитирующие графику. Символы могут имитировать прямоугольники, круги и точки, карточные масти, и геометрические фигуры.

Классический пример использование псевдографики — Commodore PET. Псевдографика на PET была так распространена, что они находились на клавиатуре.

Псевдографика в кодовых страницах 

Кодовые страницы для DOS обычно содержат следующий набор псевдографики, заимствованный из встроенных шрифтов EGA, VGA и других дисплейных адаптеров (коды под символами соответствуют кодам Unicode):

В VGA использование для псевдографики именно кодовых позиций 0xB0—0xDF является обязательным при использовании режимов с шириной символа в 9 пикселей.

В Юникоде имеется более обширный набор псевдографических символов.

В таблице далее представлены блоки Юникода Псевдографика (Box Drawing, U+2500—257F) и Блочные элементы (Block Elements, U+2580—259F).
Если под символом присутствует код, то это код из таблицы выше для однобайтовых кодировок.
Кроме этого коды от 250016 до 259016 (включая обоих упомянутых) были введены в первой редакции Unicode 1.0.
Кодам же 259116 до 259F16 (включая обоих) символы были назначены только в версии 3.2.

Системы, использующие псевдографику 
Примеры систем, которые использовали псевдографику:

 Оригинальный IBM PC с MDA
 Commodore PET
 Sinclair ZX80 и ZX81
 Mattel Aquarius
 Panasonic JR-200
 Sharp MZ
 Matra Alice
 Compukit UK101 (клон популярной платы Ohio Scientific) был одной из ранних систем которые использовали набор из 256 символов.
 Apple II

Смотрите также 

 ANSI-графика
 Кодовая страница 437
 Текстовый режим
 PETSCII
 ATASCII
 Кодировка калькулятора TI
Графические форматы